Wennigsen ist der Name folgender Ortschaften

Wennigsen (Deister), Gemeinde in der Region Hannover, Niedersachsen
Wennigsen (Melle), Bauerschaft von Gesmold in der Stadt Melle, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

Wennigsen ist der Name
des Wennigsen-Gesetzes

siehe auch:
 Kloster Wennigsen
 Wennigser Konferenz